Zeitgenössisches Theater () steht für:

 Zeitgenössisches Theater Breslau
 Zeitgenössisches Theater Stettin
 Zeitgenössisches Theater Warschau